Scotland Act bezeichnet folgende Gesetzgebungen:

 Scotland Act 1978
 Scotland Act 1998
 Scotland Act 2012
 Scotland Act 2016